La burka, souvent orthographiée burqa, burqua, ou plus rarement bourka, est un voile intégral d'origine afghane.

Patronyme 
 Petra Burka (1946-), patineuse artistique canadienne, auteure du premier triple Salchow en compétition.
 Sylvia Burka (1957-), coureuse cycliste et patineuse de vitesse canadienne.
 Gelete Burka Bati (1986-), athlète éthiopienne.

Œuvres 
 Burka Avenger, série d'animation télévisée pakistanaise  (2013).

Homonymie de patronyme